1955 Голяма награда на Великобритания е 6-о за Голямата награда на Великобритания и шести кръг от сезон 1955 във Формула 1, провежда се на 16 юли 1955 година на пистата Ейнтрий близо до град Ливърпул, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания